Valentini ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Valentini (1937–2009), chilenischer Fußballspieler
 Antonio Valentini (1921–2001), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Chieti-Vasto
 Carlo Valentini (* 1982), san-marinesischer Fußballspieler
 Christoph Bernhard Valentini (1694–1728), deutscher Mediziner
 Chloé Valentini (* 1995), französische Handballspielerin
 Conrad Michael Valentini (1697–?), deutscher Mediziner
 Eduard von Valentini (1818–1890), deutscher Generalmajor
 Enrico Valentini (* 1989), italienisch-deutscher Fußballspieler
 Eugenio Valentini (1905–1992), italienischer Pädagoge und Theologe
 Federico Valentini (* 1982), san-marinesischer Fußballtorhüter
 Francesco Valentini (1789–1862), italienischer Sprachlehrer, Italianist und Lexikograf
 Georg Wilhelm von Valentini (1775–1834), deutscher Generalleutnant

 Giuseppe Valentini (1681–1753), italienischer Komponist und Violinist
 Leopoldo Valentini (1912–1983), italienischer Schauspieler
 Lucia Valentini Terrani (1946–1998), italienische Sängerin (Mezzosopran)
 Luiz Demétrio Valentini (* 1940), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Jales

 Michael Bernhard Valentini (1657–1729), deutscher Naturforscher und Arzt
 Pasquale Valentini (* 1953), san-marinesischer Politiker
 Roberta Valentini (* 1981), italienische Musicaldarstellerin 
 Rudolf von Valentini (1855–1925), deutscher Politiker
 Walter Valentini (* 1928), italienischer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Valentino Urbani (Künstlername Valentini; um 1760–nach 1722), italienischer Kastratensänger (Alt, Tenor)
 Palazzo Valentini in Rom